El nombre de «Iglesia de San Francisco de Asís» es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Francisco de Asís

Advocación 
 San Francisco de Asís.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Iglesia de San Francisco de Asís (La Plata)

Iglesia de San Francisco de Asís (Belo Horizonte)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Ouro Preto)

Iglesia de San Francisco de Asís (Toronto)

Iglesia de San Francisco de Asís (Rancagua)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Socoroma)

Iglesia de San Francisco de Asís (Guadalajara de Buga)
Iglesia de San Francisco de Asís (Ocaña)
Iglesia de San Francisco de Asís (Taganga)

Iglesia de San Francisco de Asís (Dubái)

Iglesia de San Francisco de Asís (Hervartov)

Iglesia de San Francisco de Asís (Bilbao)
 Iglesia de San Francisco de Asís (La Coruña)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Las Palmas de Gran Canaria)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Liria), Valencia.
 Iglesia de San Francisco de Asís (Morón de la Frontera) (B.I.C. 27/09/2001), Sevilla.
 Iglesia de San Francisco de Asís (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Valladolid)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Villafranca del Bierzo) (B.I.C. 07/04/1993), León.
 Iglesia de San Francisco de Asís (Vitoria)
 Iglesia de San Francisco (Ateca)

Iglesia de San Francisco de Asís (Meycauayan)

Iglesia de San Francisco de Asís (Goa)

Iglesia de San Francisco de Asís (Oranjestad)

Iglesia de San Francisco de Asís (Panamá)

Iglesia de San Francisco de Asís (Lima)
 Iglesia de San Francisco de Asís (Cajamarca)

Iglesia de San Francisco de Asís (Baie Lazare)

Iglesia de San Francisco de Asís (Adén)